Gallentor bezeichnet

 St. Gallentor oder Steffingertor in Augsburg, siehe Stephingertor
 Gallentor (Hannover), im Mittelalter an der Leine errichtetes ehemaliges Stadttor von Hannover